Mike Könnecke (Wolfsburg, 1988. augusztus 23. –) német labdarúgó, az Erzgebirge Aue csatára.

További információk 
Mike Könnecke adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek